Snäpplås kan avse:

 Snäpplås (beslag) – ett slags beslag, som håller locket på schatull och dylikt i stängt läge
 Snapplås – en avfyringsanordning för främst handeldvapen